

Biografia

Gli anni novanta 
Inizia a suonare la chitarra e a cantare all'età di 12 anni; tre anni dopo forma nel 1984 con Pio Stefanini i Brain Damage, gruppo hard rock della scena musicale fiorentina.
Per un breve periodo studia chitarra classica, armonia e composizione. Nel 1985 frequenta L'Istituto statale d'arte di Firenze dove conosce il batterista Steve Luchi che entra a far parte dei Brain Damage.
Con la Band si posizionano al secondo posto nella manifestazione musicale nazionale RockContest 1989 e vincono Emergenza Rock nel 1994.

Dal 1995 al 1996 entra a far parte della band che accompagna i vari cantanti nella trasmissione televisiva Roxy Bar di Red Ronnie. Dal 1997 inizia a collaborare come compositore con Irene Grandi, frequenta Telonio e da queste collaborazioni rinascono dalle ceneri dei Brain Damage i Vrooom team di autori e produttori composti sempre da Pio Stefanini, Francesco Sighieri e Steve Luchi.
La collaborazione artistica con Irene Grandi continua, scrivono per lei singoli di successo come Otto e mezzo, Francesco e Per fare l'amore.

Sempre nel 1997 entra a far parte della band "Codice Zero" capitanata da Emanuela Trane in arte Dolcenera: con lei nasce una intensa collaborazione che dura fino ai giorni nostri, scrive per lei Vivo tutta la notte, Devo andare al mare, Vorrei tu fossi qui, Tutto e niente, Piove (condizione dell'anima), Oltre le stelle, Come un sole splendido, Un dolce incantesimo, Un giorno strano, L'amore è un gioco e Niente al mondo.

Gli anni duemila 
Nel 2001 firma con i Vrooom un contratto discografico con la Sugar di Caterina Caselli ed esce il singolo Baby Pupa.
Nel 2002 scrive la canzone Passa il Funk per gli Articolo 31, a cui segue nel 2006 per J-AxQuanti anni ho. 
Nel 2003 in collaborazione con il collettivo Vrooom e con la supervisione di Dado Parisini co-scrive e co-produce Canto (... lo faccio a Zelig...) del cabarettista Sergio Sgrilli che diventerà per due anni la sigla di Zelig.
Nello stesso anno i Vrooom producono per il Best di Paolo Vallesi  Non mi tradire, Felici di essere, La fionda e Disegno libero.

Nel 2005 partecipa alla colonna sonora del film L'uomo perfetto di Luca Lucini. Nel 2006 arrangia e co-produce insieme a Pio Stefanini e Lucio Fabbri il nuovo singolo di Dolcenera Passo dopo passo scelto come singolo anche per l'uscita europea.
Nello stesso anno affianca due storici autori italiani, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati scrivendo canzoni per Claudio Fiori.
Sempre nel 2005 arrangia, insieme a Lele Fontana il disco L'amore è semplice di Veronica Ventavoli, cantante seconda classificata tra le "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2005; il disco viene prodotto da Diego Calvetti per la Universal Music Group.
Nel 2007 scrive insieme a Marco Ciappelli e Diego Calvetti Incosciente per il secondo album di Max De Angelis.
Sul finire del 2007 suona la chitarra nel singolo di Irene Grandi Bruci la città.

Nel 2008 partecipa in qualità di compositore e chitarrista all'album di Dolcenera Dolcenera nel Paese delle Meraviglie.

Nel 2009 scrive per Noemi le musiche di Briciole singolo composto da Diego Calvetti e Marco Ciappelli nella parte del testo.
Nello stesso anno Nessuna pietà del gruppo rock italiano Dago, prodotto da Francesco Sighieri. Al progetto Dago partecipano Nicola Pecci, Marco Vichi Piero Pelù, Stefano Bollani, Ginevra Di Marco, Arturo Stalteri, Riccardo Tesi, Cisco, AmbraMarie, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Luca Scarlini e altri.

Nel 2010 Sighieri pubblica il suo album d'esordio Soft rock che contiene il singolo Madeline che vede la collaborazione di Dolcenera all'armonica a bocca e piano elettrico. Nello stesso anno collabora come compositore all'album Alle porte del sogno di Irene Grandi.

Ad marzo 2011 partecipa all'album Nali di Annalisa come chitarrista nei singoli Diamante lei e luce lui e Giorno per giorno. Nel settembre 2011 partecipa al 5º album in studio di Dolcenera, Evoluzione della specie in qualità di autore e chitarrista. Sempre nel 2011 collabora come compositore all'uscita del primo album di inediti di Matteo Becucci, intitolato come il cantautore livornese. In agosto esce il singolo di Dolcenera L'amore è un gioco scritto a quattro mani con Dolcenera.

Nella primavera del 2012 viene pubblicato il secondo album di Sighieri The Wrong Album. L'anno seguente collabora in veste di compositore con Dolcenera ed Annalisa. Nella primavera del 2014 partecipa in qualità di arrangiatore al disco dei Dear Jack, mentre il 23 maggio dello stesso anno è uscito il singolo Niente al mondo di Dolcenera, da lei scritta con Sighieri. Per la finale di The Voice of Italy 2014, Sighieri, insieme a Vittorio Franco e Marco Ciappelli, firma l'inedito di Giorgia Pino Se davvero vuoi per il team Noemi. Il 19 settembre è uscito il singolo L'ultimo addio di Annalisa, per il quale Sighieri ha curato l'intera parte musicale.

Nel 2015 sono usciti gli album Il bello d'esser brutti di J-Ax, Splende di Annalisa e Le stelle non tremano di Dolcenera: per questi dischi Sighieri ha collaborato alla realizzazione dei brani Rock City (J-Ax), L'ultimo addio e Splende (Annalisa) e Niente al mondo e Fantastica (Dolcenera).

Il 23 marzo 2018 è stato pubblicato l'album Maeba di Mina, nel quale appare il brano Argini, co-scritto da Sighieri con Ciappelli e Fontana.

Il 2022 vede la pubblicazione di Panorama, che è il nuovo progetto ambient folk di Sighieri. Progettato per creare un'atmosfera rilassante e sognante basata su brani strumentali.

Il 2 dicembre 2022 esce il singolo Lo-Fi di Dolcenera che vede la co-firma di Francesco Sighieri

Le principali canzoni scritte da Francesco Sighieri

Collegamenti esterni 

 

Gruppi e musicisti della Toscana